Dalewood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dalewood (South Carolina)
 Dalewood (Tennessee)